Enhörning är ett svenskt efternamn.

Personer med namnet
 Carl Enhörning (1745–1821), medaljgravör
 Curt Enhörning (1898–1985), friidrottare
 Erik August Enhörning (1860–1944), direktör, konsul och riksdagsledamot
 Eva Håkanson, född Enhörning (1918–1995), författare och översättare
 Fredrik Enhörning (1848–1914), köpman
 Georg Enhörning (1867–1922), ämbetsman
 Johan August Enhörning (1824–1885), industriman
 Magnus Enhörning (1921–1992), violinist och musikadministratör
 Marianne Zetterström, född Enhörning (1912–2011), journalist, författare och kåsör
 Pontus Enhörning (född 1958), komiker och programledare
 Susanne Enhörning(1890–1953), skulptör och målare
 Tison Enhörning (1911–1960), konstnär

Svenska efternamn